Bacolod steht für:

 Bacolod City, philippinische Hauptstadt der Provinz Negros Occidental
 Bacolod (Lanao del Norte), philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Norte

Weiteres:
 Bacolod Metropolitan Area